Le terme « Chaouia » peut désigner :

 la Chaouia, une région géographique et historique du Maroc ; employé au pluriel — les Chaouias — le terme sert aussi à désigner la confédération tribale vivant dans cette région ;
 la Chaouia-Ouardigha, une ancienne région administrative du Maroc.

Voir aussi